Sophien-Gymnasium  steht für:
 Sophien-Gymnasium und Realgymnasium, 1935 aufgelöstes städtisches Gymnasium in der Spandauer Vorstadt in Berlin-Mitte
 Sophien-Gymnasium (Weimar), ehemaliges Gymnasium in Thüringen; seit 2006 mit dem Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasium zum Humboldt-Gymnasium Weimar fusioniert
 Sophien-Gymnasium (Wien), ursprünglicher Name des Bundesgymnasium Zirkusgasse in Wien-Leopoldstadt

Siehe auch:
 Sophie-Hedwig-Gymnasium